Уэймут () — город в графстве Дорсет в Юго-Западной Англии, административный центр района (боро) Уэймут-энд-Портленд.

Город находится в 13 километрах к югу от Дорчестера. Численность жителей составляет около 52 000 человек. В 2009 году британские археологи близ Уэймута обнаружили в братской могиле обезглавленные скелеты викингов. Учёные полагают, что это результат резни, которую местные жители устроили заморским вторженцам.

В 2012 году в городе прошла парусная регата летних Олимпийских игр.

История 
Уэймут возник как поселение на ограниченном участке к юго-западу от гавани Уэймут, отдаленной части Вике-Региса. Город развивался с середины 12 века, но не был известен до 13 века. К 1252 году он был основан как морской порт и стал портовым городком. Мелкомб-Регис развивался отдельно на полуострове к северу от гавани, он был упомянут как лицензированный порт для шерсти в 1310 году.

Мелкомб Регис считается первым портом, в котором Черная смерть прибыла в Англию в июне 1348 года, возможно, на борту корабля специй или военного корабля. В начале своей истории Уэймут и Мелкомб-Регис были соперниками в сфере торговли и промышленности, но города были объединены парламентским актом 1571 года и образовали двойной район. Оба города стали известны как Уэймут, несмотря на то, что Мелкомб-Реджис является главным центром.

Король Генрих VIII построил два форта для защиты южного побережья Дорсета от вторжений в 1530-х годах. Замок Сэндсфут в Вайк-Регисе и замок Портленд в Каслтауне. Впоследствии часть Сэндсфута обрушилась в море из-за береговой эрозии.

В 1635 году на борту благотворительного корабля около 100 эмигрантов пересекли Атлантический океан и обосновались в Уэймуте, штат Массачусетс. Больше горожан эмигрировало в Америку, чтобы поддержать население Уэймута, Новой Шотландии и Салема.

Во время Первой мировой войны примерно 120 000 раненых солдат Британской империи находились на лечении в Уэймуте после разных военных действий. Уэймут и Портленд бомбили немецкие самолёты во время Второй мировой войны, так-как в гавани Портленда была большая военно-морская база, а в Уэймуте находился форт Нот. Уэймут потерял 76 мирных жителей в результате бомбардировок противника. 517 816 солдат прошли через город для участия в битве за Нормандию. История области отражена в музее на набережной Брюэрс.

Климат

Примечания 

Города Дорсета